Григорий Никитенко:
 Никитенко, Григорий Григорьевич (род. 1941) — советский государственный деятель.
 Никитенко, Григорий Евсеевич (1909—1996) — Герой Советского Союза.